Курмангали́ев — тюркоязычная фамилия; имеет женскую форму Курмангалиева.

Известные носители 
 Курмангалиев, Гарифулла (1909—1993) — советский и казахстанский оперный певец (тенор), композитор, актёр, музыкальный исполнитель и педагог.
 Курмангалиев, Мухаммед-Габдулхай (Курбангалиев; 1889—1972) — башкирский просветитель, религиозный, политический и общественный деятель первой половины XX века.
 Курмангалиев, Рамазан (1894—1937) — казахский советский политический, государственный и военный деятель.
 Курмангалиев, Эрик Салимович (1959—2007) — советский, российский и казахстанский оперный певец (альт) и актёр.

Курмангалиева 
 Курмангалиева, Сауле Гарифулловна (1937—2020) — советская казахская оперная певица (лирико-колоратурное сопрано), педагог.